Анастасия Новикова: Новикова, Анастасия Александровна (род. 1981) — белорусская тяжелоатлетка, чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы.
 Новикова, Анастасия Васильевна (род. 1992) — российская футболистка.
 Новикова, Анастасия Павловна (Чёрная; род. 1987) — российская волейболистка.